Adrián Escudero (1927-2001), footballeur espagnol ;
 Charlotte Escudero (2000-), joueuse internationale française de rugby à XV et de rugby à sept ;
 Damián Escudero (né en 1987), footballeur argentin ;
 Emilio Escudero Yangüela (1935-2012), missionnaire espagnol ;
 Francisco Escudero (1912-2002), compositeur espagnol d'originaire basque ;
 Francisco Xavier Escudero (), sculpteur et graveur en médailles espagnol ;
 Jaime Escudero (né en 1923), footballeur espagnol ;
 Leny Escudero (1932-2015), chanteur français d'origine espagnole ;
 Marcelo Escudero (né en 1972), footballeur argentin ;
 Mario Escudero (1928-2004), guitariste de flamenco espagnol ;
 Pío García-Escudero (né en 1952), homme politique espagnol ;
 Raúl García Escudero (né en 1986), footballeur espagnol ;
 
 Sergio Escudero (né en 1964), footballeur argentino-japonais ;
 Sergio Escudero (né en 1988), footballeur japonais d'origine espagnole ;
 Sergio Escudero (né en 1989), footballeur espagnol.
Patronyme hispanique